Dispersion (lat. dispergere ‚verteilen‘, ‚ausbreiten‘, ‚zerstreuen‘) bezeichnet:
 Dispersion (Physik), Abhängigkeit von Welleneigenschaften von der Wellenlänge
 Dispersion von Wasserwellen, wellenlängenabhängige Eigenschaften von Wellen auf dem Wasser, siehe Wasserwelle#Dispersion
 Geschwindigkeitsdispersion, Charakteristikum von Galaxien
 Dispersion (Chemie), heterogenes Stoffgemisch
 Dispersion (Oberflächenchemie), Verhältnis von Oberflächenatomen zu den Gesamtatomen
 Dispersion (Hydrologie), Ausgleich von Konzentrationsgradienten im Wasser
 Dispersion (Strahlenschutz), Ausbreitung von Radioaktivität
 Dispersion, in der Vogelkunde die Folge der Dismigration

Mathematik:
 Numerische Dispersion, Diskretisierungsfehler bei numerischer Lösung von partiellen Differentialgleichungen
 Streuungsmaß (Statistik), Dispersionsmaß, Streubreite von Werten
 Dispersionsmaß (Stochastik), in der Stochastik Kennzahl von Wahrscheinlichkeitsmaßen

Siehe auch: